Уан може да се отнася за:
 Джеймс Уан (р. 1977), австралийски режисьор
 Уан Йепин (р. 1928), китайска общественичка
 Уан Лийхом (р. 1976), американски актьор
 Уан Ман (45 пр. Хр-23), китайски император
 Уан Мин (1904 – 1974), китайски политик
 Уан Съчао (?), китайски астроном
 Уан Хао, няколко души с това име
 Уан (титла) – титла на владетелите в Китай, Корея и Монголия в древността и средни векове, съответства на европейските титли цар и крал